Madaraševec je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Martijanec, Varaždinska županija. Smješten je uz rijeku Plitvicu.

Stanovništvo
Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 256 stanovnika te 58 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Varaždinskoj županiji